Fürth è il nome delle seguenti località:

Fürth – città della Baviera
 Fürth – comune dell'Assia

Pagine correlate 
Furth (disambigua)